Noulens est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Joseph Noulens (1864-1944), homme politique français 
 Joseph Noulens (1828-1898), écrivain, journaliste, critique d'art et poète français ;
 Albert Joire-Noulens (1915-2010), officier de marine français.

Toponyme 

 Noulens, commune française du département 

Patronyme français
Toponymie française